Кре́чмер () або Кре́чмар () — німецьке і австрійське прізвище чеського походження (від  — «корчмар»). Відомі носії:

 Вольфганг Кречмар (; 1907–1944) — німецький воєначальник, оберст Сухопутних військ нацистської Німеччини.
 Ернст Кречмер (; 1888–1964) — німецький психіатр і психолог, євгенік.
 Отто Кречмер (; 1912–1998) — німецький офіцер-підводник часів Другої світової війни.
 Пауль Кречмер (; 1866–1956) — німецький філолог, дослідник давньогрецької мови та новогрецької, її діалектів, а також мови етрусків.
 Петер Кречмер (; 1992) — німецький веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).

Німецькі прізвища